1988-1989 est la quatorzième saison de l, le championnat élite de hockey sur glace en Suède. L'équipe du Djurgårdens IF remporte la saison régulière et les séries éliminatoires.

 Saison régulière 
La saison est composée de deux phases successives :
 Vingt-deux matchs joués avec les douze équipes,
 Dix-huit matchs de plus joués avec les dix meilleures équipes de la première phase.

Les deux équipes éliminées de la première phase joue en '' pour conserver leur place. 

 Classements 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

 Meilleurs pointeurs de la saison 

 Séries éliminatoires 

 Effectif vainqueur 

 Trophées 
 Guldpucken – Kent Nilsson, Djurgårdens IF
  – Anders Eldebrink, Södertälje SK
 Trophée Håkan-Loob – Lars-Gunnar Pettersson, Luleå HF
 Sifflet d'or''' - Kjell Lind

Références 

  Hockeyligan.se — site officiel
  Swehockey.se — statistiques officielles

1988-1989
Elitserien
Elitserien
1988 en Suède
Sport en Suède en 1989